Weißeritzstolln steht für:

 Burgker Weißeritzstolln, Wasserlösestollen auf dem Gebiet der Stadt Freital, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Tiefer Weißeritzstolln, Wasserlösestollen auf dem Gebiet der Stadt Freital, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen